Frederikssund (gemeente)
 Frederikssund (plaats)
 Frederikssund (parochie)